Brenner puede referirse a:

  Brennero, localidad de Italia.
  Mårten Magnus Wilhelm Brenner, botánico finlandés.
 Sydney Brenner, biólogo sudafricano.
 Brenner Marlos, futbolista brasileño.